

Meteorologia 
 Uragano – tipo di ciclone tropicale
 Uragano – vento di forza eccezionale, corrispondente al dodicesimo grado della scala di Beaufort

Cinema 
 Uragano – film del 1918 diretto da Riccardo Tolentino
 Uragano (Ураган) – film del 1931 diretto da Vladimir Vajnštok
 Uragano (The Hurricane) – film del 1937 diretto da John Ford
 Uragano (Hurricane) – film del 1979 diretto da Jan Troell
 Uragano (Storm) – film del 1999 diretto da Harris Done
 Uragano (Flood) – film del 2007 diretto da Tony Mitchell

Letteratura e teatro 
 Uragano (The Hurricane) – romanzo di Charles Nordhoff del 1936
 Uragano (The Storm) – romanzo di Clive Cussler e Graham Brown del 2012

Altro 
 Uragano – nave della Regia Marina italiana attiva durante la seconda guerra mondiale

Pagine correlate 
L'uragano
Uragani (disambigua)
Nomi di uragano